Bear River (engl. für „Bärenfluss“) steht für:

 Bear River (Volk), Indianerstamm in Kalifornien

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bear River (Colorado), im Routt County – nicht mehr existent
 Bear River (Minnesota), im St. Louis County
 Bear River (Wyoming), im Uinta County
 Bear River City, im Box Elder County, Utah

Fließgewässer:

in Kanada:
 Bear River (Makobe River), in Ontario, im Timiskaming District
 Bear River (Marcus Passage), in British Columbia
 Bear River (Nova Scotia), in Nova Scotia
 Bear River (Portland Canal), im Westen von British Columbia
 Bear River (Prince Edward Island), auf Prince Edward Island
 Bear River (Sustut River), in British Columbia
 Bear River (Wabasca River), in Alberta
 Bear River (Wapiti River), in Alberta
 Bear River (Wind River), im Yukon-Territorium

in den Vereinigten Staaten:
 Bear River (Alaska), in Alaska
 Bear River (Big Fork River), in Minnesota
 Bear River (Colorado), in Colorado
 Bear River (Feather River), in Kalifornien
 Bear River (Georgia), in Georgia
 Bear River (Leech Lake River), in Minnesota, im Itasca County
 Bear River (Massachusetts), in Massachusetts
 Bear River (Maine), in Maine
 Bear River (Michigan), in Michigan
 Bear River (Mokelumne River), in Kalifornien
 Bear River (Niukluk River), in Alaska
 Bear River (Sturgeon River), in Minnesota, im Koochiching County
 Bear River (Utah), in Utah, Wyoming und Idaho
 Bear River (Washington), in Washington
 Bear River (Wisconsin), in Wisconsin

Siehe auch:
 Gefecht am Bear River (auch Massaker am Boa Ogoi), eine Auseinandersetzung in Idaho (1863)